Aga Khan  est le titre héréditaire porté par les imams des Ismaéliens nizârites.

Ce titre combine le titre ottoman ağa (à la fois civil et militaire) et le titre turco-mongol khan (politique et nobiliaire). Il a été attribué à l'Imam nizârite Hasan Ali Shah par le chah de Perse, Fath Ali Shah Qajar, en 1818.

Le Raj britannique reconnut officiellement la communauté religieuse des Ismaéliens et l'Aga Khan comme leur imam en 1877, et celui-ci comme prince et à titre héréditaire en 1887, avec un salut personnel de 11 coups de canon et le traitement d'Altesse :

 Hasan Ali Shah, Aga Khan  (1804-1881),
 Shah Ali Shah, Aga Khan II (1830-1885),
 Sultan Mohammed Shah, Aga Khan III (1877-1957),
 Karim Aga Khan IV (1936-).

L'épouse de l'Aga Khan est désignée .

Arbre généalogique simplifié des Aga Khan

Protocole 
Le huitième chapitre de la Constitution ismaélienne nizârite de 1928 s'ouvre par la liste des noms sous lesquels l'âgâ khân est désigné :

 par les noms suivants :

"Hazrat Maulana, Dhani Salamat Datar, Pir Salamat, Sarkar Saheb, Huzur-Pur-Noor, Dhani Salamat, Hazar Imam, Dhani Pir, Pir Shâh, Aga Khan, etc."

Articles connexes 
 Aga Khan Development Network (AKDN) et la  (Aga Khan Foundation, AKF).

Références

Liens externes 

 
Vocabulaire du chiisme
Titre religieux
Chef religieux